Corneilla-del-Vercol (på Catalansk: Cornellà del Bercol) er en by og kommune i departementet Pyrénées-Orientales i Sydfrankrig.

Geografi 
Corneilla ligger på en lille bakke på Roussillon-sletten 11 km syd for Perpignan og 4 km nord for Elne.

Demografi

Udvikling i folketal

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Pyrénées Catalanes
 

Byer i Pyrénées-Orientales